Nikkei se poate referi la:
, abreviat 日経, Nikkei, o mare companie media din Japonia
, un indice bursier japonez, publicat de Nihon Keizai Shimbun
, adesea doar Nikkei, populație din diaspora japoneză